201
 Camping Card International
 Comité Central Industriel
 Commodity Channel Index